Tschischow (weibliche Form: Tschischowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Semjonowitsch Tschischow (1784–1852), russischer Mathematiker
 Jelena Semjonowna Tschischowa (* 1957), russische Schriftstellerin
 Marina Tchijova, russische Tänzerin
 Matwei Afanassjewitsch Tschischow (1838–1916), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Nadeschda Wladimirowna Tschischowa (* 1945), russische Leichtathletin
 Wladimir Alexejewitsch Tschischow (* 1953), russischer Diplomat